Carlos Jesús Ríos García, conocido artísticamente como Naoki d'Hammer (Sevilla, 18 de noviembre de 2005), es un músico español, letrista y fundador del grupo de Power Metal "Brannlop" y del grupo de punk "Grillo Pinchao'", de los cuales es guitarrista en el primero y vocalista en el segundo. El pasado diciembre de 2021 ingresó a la banda Sevillana "Armagedón".

Biografía

Comienzos 
Naoki empezó a su "carrera" musical a los 6 años. Durante su primer año como músico empezó a tocar el piano y a estudiar lenguaje musical en el Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor, en el cual, empezaría a tocar el clarinete por influencia de las orquestas que ponían en la televisión autonómica. Aunque a él le gustaba la música clásica, su padre le inculcó desde muy pequeño la música Heavy Metal, escuchando a grupos como Iron Maiden, Saratoga, Barón Rojo o Mägo de Oz, los cuales, serían una gran influencia a la hora de escuchar, aprender y componer.

Después de 3 años tocando el clarinete, Naoki, cansado de la enseñanza del conservatorio y de sus profesores, decidió abandonar dicho instrumento y comenzar con la guitarra eléctrica, esto por un intento de avanzar musicalmente y de aprender un instrumento nuevo, adquiriendo influencias de guitarristas como Jorge Salán, Walter Giardino o Yngwie Malmsteel, entre muchos más.

Inicios en la Escena 
Durante la pandemia de covid-19 del año 2020, Naoki ingresó en una banda llamada sustrakt la cual no salió adelante debido a la inminente salida de su bajista de la banda, ocasionando la desmotivación de los miembros y la desintegración de la banda. Luego, después de salir de esta agrupación, junto a su amigo marcos fundó el grupo de power metal "Brannlop", llegando a sacar un videoclip/cover de la canción I Want Out de los alemanes Helloween, aunque debido a problemas internos del grupo; marcos, el batería y el bajista de brannlop se fueron dejando un gran hueco en la banda. Pronto encontraría a más músicos, no obstante la banda se encuentra en un parón indefinido.

No obstante y tras un concierto de Saratoga, en diciembre de 2021, Naoki ingresaría en el grupo de symphonic metal "Armagedón". 

El día 9 de mayo de 2022, Naoki fue invitado a tocar por la banda Wyrdamur en Olivares, Sevilla. Desde entonces el se quedaría con ellos como un componente más en la agrupación.

Paso por el festival Leyendas del Rock 2022 
El día 3 de agosto de 2022, Naoki tendría la grandísima oportunidad de tocar con la banda española Saurom junto a la banda Wyrdamur. Y así fue. Tocó con ellos tras los grandes conciertos de Mojinos Escozios y PowerWolf. Llegó el momento en el que comenzaría a sonar la canción La Batalla de los Cueros de Vino, donde Naoki, junto a Wyrdamur, se subían a darlo todo con sus instrumentos. No solo eso, dos canciones más tarde bajarían al público y formarían el ya tradicional "Círculo Juglar", mientras sonaba la canción homónima. Llegaba el final del grandísimo concierto y, mientras Saurom tocaba la canción "La Taberna" para cerrar su show; Naoki y los demás miembros de wyrdamur que le acompañaban festejaban el día volviéndose a subir junto a Saurom, esta vez con jarras de cerveza y pasándolo en grande.

"Pero hubo momentos festivos, por supuesto. Para ello hicieron saltar y cantar al público con temazos como "La Batalla de los cueros de Vino", con la irrupción en escena de WYRDAMUR"

Discografía

Singles 

Todo Esto Acabará (2021)
 Gaviotas de Asfalto (2021)

 Rey Templario (2022)

Álbumes en Solitario 

 Aeternum (2020)
 Aeternüm [Remastered] (2021)
 Dickstroyers Third Season (2022)

Referencias 

Heavymetal